Carota sylvestris är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Josef Ivanovich Ruprecht. Carota sylvestris ingår i släktet Carota och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
sylvestris